Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di , ovvero un miliardo di km).

Distanze inferiori a 1012 m

  =  — .

  — Distanza equivalente ad un'ora luce.
 — Distanza media di Saturno dal Sole.
 ~ — Diametro della più grande stella conosciuta, KY Cygni.
  — Distanza media di Urano dal Sole.
  — Distanza media di Nettuno dal Sole.
  — Raggio del confine interno della Fascia di Kuiper.
  — Distanza massima di Plutone dal Sole.
  — Raggio del confine esterno della Fascia di Kuiper.

Distanze superiori a 1013 m

Voci correlate
 Ordini di grandezza (lunghezza)
+12